Руслан Викторович Шебуков (родился 9 марта 1969 года) — российский журналист, главный редактор журналов «Upgrade», «New Musical Express Russia», «Upgrade Special», БДИ, Business Traveller.

Биография 
Родился в городе Северодонецке Украинской ССР. В 1990 году поступил и в 1995 году окончил факультет журналистики МГУ. В качестве журналиста сотрудничал с рядом изданий (АИФ, Молодой) основная тематика его публикаций связана с современной музыкой.

Приход в ИД Венето и запуск журнала Upgrade (1999—2001) 
В конце 1999 года придя в издательский дом «Венето» руководит запуском, под его руководством, группой молодых компьютерных журналистов (Данила Матвеев, Андрей Забелин, Алёна Приказчикова) нового проекта, компьютерного журнала «UPgrade» нацеленного прежде всего, на молодёжную аудиторию. Первый номер ежемесячного издания выходит в январе 2000 года. Журнал быстро набирает популярность и соответственно тиражи. Уже в ноябре 2000 года журнал переходит на выпуск двух номеров в месяц, а с января 2002 года начинает выходить в еженедельном режиме. Сам Шебуков позднее говоря о причинах успешности проекта отмечалДля этого я вернусь в январь 2000 года, когда мы выпустили первый номер Upgrade. Тогда, как и сейчас, компьютерных журналов было очень много и казалось, что все места на рынке компьютерной прессы забиты солидными, известными изданиями с их многовековой историей и фантастическими тестовыми лабораториями. Чем мог взять тоненький выходящий два раза в месяц журнальчик с невыговариваемым продавцами прессы англоязычным названием? Какие у него вообще были шансы на выживание?

Однако все было не так безнадежно. Дело в том, что все без исключения компьютерные издания того времени страдали одним недостатком — они были мало полезны для нормального компьютерного пользователя. Для дизайнеров — да, были полезные журналы, для программистов — пожалуйста, для рекламодателей — сколько угодно, а для пользователей — вот с этим был полный голяк. Самые продаваемые тогда компьютерные (или, точнее, околокомпьютерные) журналы — «Хакер» и «Компьютерра», оба в своем роде уникальные издания — идеологически были направлены не в ту сторону; первое предназначалось для подростков, использующих компьютер для самого интересного (помимо игр и порнухи) дела — хака и крэка, второе — для тех, кто свою юность прожил при Советской власти и был воспитан на таких изданиях, как «Химия и жизнь», то есть для тех, кому за 30.

Запуск музыкального журнала New Musical Express Russia (2001—2003) 
Сам Шебуков в августе 2001 года уходит с поста главного редактора «UPgrade», для запуска в том же ИД Венето нового проекта — российской версии британского музыкального журнала «New Musical Express». Идея заключалось в том, чтобы выпустить в нашей стране по крайней мере одно чисто музыкальное издание. Вообще-то с самого начала рассчитывали на «Мелоди мейкер», но пока мы вели переговоры, это издание прекратило свое существованиеК запуску журнала в сентябре 2001 года был приурочен первый приезд и концерт в России британской группы «Muse» находившейся тогда на пике популярности. Периодичность выхода журнала составила один номер в две недели. В журнале работали ряд известных музыкальных журналистов: Аня Дородейко, Ира Филиппова, Влад Буханцев. Несмотря на то что НМЭ стал заметным культурным явлением на рынке российской музыкальной прессы, в августе 2003 году было принято решение об остановке проекта, оказавшегося не слишком выгодным для ИД Венето. Как вспоминает в интервью сам ШебуковЖурнал закрылся из-за денег. С одной стороны, всегда была проблема дистрибуции, а с другой — у нас в стране до сих пор нет нормального музыкального рынка. Доходы западных журналов во многом складываются из денег рекламодателей: ими выступают организаторы концертов, лейблы. В нашей стране организаторы концертов никогда не вкладывали деньги, а в лучшем случае давали бесплатные билеты. То же самое со звукозаписывающими компаниями, поскольку у нас всегда было развито пиратство и официальные продажи были очень низкими. Что касается одежды, то молодёжные фирмы считали, что наша аудитория им неинтересна, да и всяких New Yorker с Pull & Bear тогда ещё не было. Были какие-то сигаретные и пивные компании, но эпизодически. Журнал всегда окупался, но доход приносил только иногда: например, у нас рекламировались какие-то банки, и одна такая кампания могла окупить несколько номеров. Если бы этим занимался более серьёзный издательский дом или хотя бы у наших издателей были более серьёзные намерения, может, мы бы до сих пор существовали. Затрат было не очень много, печать была дешёвая, зарплаты у нас были тоже небольшие — а под конец дистрибьюторы, которые брали у нас журнал, брали нас уже бесплатно, потому что знали, что продадут тираж.На самом деле русская версия NME пользовалась не такой уж огромной популярностью. Его тираж в среднем составлял треть от тиража моего предыдущего проекта, компьютерного журнала Upgrade. Что означает сравнительно небольшую аудиторию серьёзных энтузиастов музыки в нашей стране. Когда я затевал проект с NME, я надеялся, что эта аудитория у нас гораздо больше.

Запуск журнала UPgrade Special (2003—2012) 
В конце 2003 года Шебуков оставаясь всё в том же ИД Венето, руководит запуском нового издания — компьютерного журнала UPgrade Special. Ежемесячный журнал был задуман как более серьёзное дополнение к еженедельнику UPgrade. Первый номер вышел в декабре 2003 года. Запуск издания прошёл достаточно успешно, журнал заинтересовал и читателей и рекламодателей. Через несколько лет журнал сместился из ниши «серьёзного» компьютерного издания в сегмент компьютерного «глянца», более востребованного у рекламодателей. Шебуков стал единственным главным редактором издания, выпуск которого был прекращён в конце 2012 года, из-за общего системного кризиса печатных СМИ, вызванного оттоком рекламодателей в интернет.

Переход в ИД Independent Media 
После уходя из ИД Венето, перешёл в ИД Independet Media. Работал главным редактор журналов БДИ (Апрель 2013 — Январь 2014) и Business Traveller (Январь 2014 — Октябрь 2014). Позднее работал журналистом, сотрудничал с рядом российских СМИ: Lenta.ru, газетой Известия и другими.

Источники 
Радиоинтервью Севе Новгородцеву 23.02.2002 https://seva.ru/oborot/archive/?id=748

Примечания 

Журналисты по алфавиту
Журналисты России
Музыкальные журналисты России
Редакторы по алфавиту
Главные редакторы России